А́йзек Во́рса (; 21 июня 1988, Аккра, Гана) — ганский футболист, защитник. Известен по своим выступлениям за австрийский «Ред Булл» и Сборную Ганы.

Клубная карьера 
В январе 2007 года перешёл из ганского клуба «Олл Блэк Юнайтед» в один из известнейших ганских клубов «Асанте Котоко». Своей игрой парень сразу же привлёк внимание европейских селекционеров и уже летом 2007 отправился в аренду до 30 июня 2008 года в немецкий «Хоффенхайм». Переход был удачным для Айзека — уже в том сезоне, с первой попытки «Хоффенхайм» смог занять второе место во второй бундеслиге и отправился на повышение в главную лигу страны.

1 апреля 2008 года «Хоффенхайм», предположительно, за 1 млн евро выкупил права на футболиста. Айзек подписал контракт до 20 июня 2011 года. 7 июня 2010 года контракт был продлён ещё на три сезона.

Карьера в сборной 
21 августа 2007 года дебютировал в сборной Ганы в матче против национальной сборной Сенегала. Принимал участие в Кубке африканских наций 2010 года. 30 мая 2010 года наставник сборной Ганы Милован Раевац объявил состав своей команды, которая будет участвовать в чемпионате мира. Среди 23 футболистов был и Айзек Ворса.

Достижения 
 В 2007 году стал лучшим защитником Ганы
 Чемпион Австрии: 2014
 Обладатель Кубка Австрии: 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Kicker.de

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Олл Блэкс»
Игроки ФК «Асанте Котоко»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Лиферинг»
Игроки ФК «Ухуд»